SLC7A11 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 4-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 501 амінокислот, а молекулярна маса — 55 423.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах як транспорт, транспорт амінокислот. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 4

Некатегоризовані білки